Шира́й — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ширай Степан Михайлович (1761—1841) — генерал-майор, чернігівський губернський предводитель дворянства.
 Ширай Дмитро Іванович (1755—1809) — засновник одного з перших кріпацьких театрів України, відомого як Театр Дмитра Ширая.

Див. також 
 Шираї

Джерела та література 
 Мицик Ю. Шираї, Ширяї  //